Het schermen met de degen in teams mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op zondag 14 augustus 2016. Er werd geschermd in een knock-outsysteem met rechtstreekse uitschakeling; de eerste verliezers schermden nog om de lagere klasseringen. De verliezers van de halve finales streden in een aparte finale voor het brons.

Resultaten 

Mannen degen team